Северин се може односити на:
 Северин (град) (Дробета-Турну Северин), град у Румунији
 Северин (округ) (Караш-Северин), округ у Румунији
 Северин (Прибој) (Сјеверин), насеље у општини Прибој, Србија
 Северин (тврђава), тврђава код Прибоја, Србија
 Северин (општина), насеље и општина у Бјеловарско-билогорској жупанији, Хрватска
 , насеље града Врбовско, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Северин (папа), римски папа из 7. века
 Северин (светитељ), ранохришћански мученик из 1. века
 Северин Бијелић, југословенски глумац
 Северин (певачица), француска певачица и победница Песме Евровизије 1971. године